Ла-Шапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ла-Шапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ла-Шапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ла-Шапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни